Константи́н Шапи́ро:
 Шапиро, Константин (Ошер) Александрович (1840—1900) — еврейский поэт, фотограф-портретист.
 Шапиро, Константин Исаакович (1896—1992) — японский и американский виолончелист, музыкальный педагог, поэт, эссеист.